Паххеоя — река в России, протекает по территории Калевальского района Карелии. Длина реки — 10 км.

Река берёт начало в болоте на высоте выше 214,6 м над уровнем моря (выше озера Раххелампи). 

Река в общей сложности имеет десять малых притоков суммарной длиной 13 км.

Имеет левый приток, вытекающий из озера Таккаярви.

Устье реки находится в 37 км по левому берегу реки Ухты.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Баренцево-Беломорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кемь от истока до Юшкозерского гидроузла, включая озёра Верхнее, Среднее и Нижнее Куйто. Речной бассейн реки — бассейны рек Кольского полуострова и Карелии, впадает в Белое море.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000812102000003526.

Примечания 

Реки Калевальского района
Бассейн Ухты (река, впадает в Среднее Куйто)